Черного́рская наро́дная а́рмия () — коллаборационистское воинское формирование, верховным главнокомандующим которого был черногорский политик Секула Дрлевич. Отступая из Черногории в Словению в 1945 году, Павле Джуришич заключил соглашение с Дрлевичем. В соответствии с договором силы Джуришича были объединены с войсками Дрлевича, образовав «Черногорскую народную армию», при этом Джуришич сохранил оперативное командование, основанное на инструкциях Дрлевича. 

Черногорская национальная армия стала результатом попыток Дрлевича создать формирование, состоящее из черногорцев, живущих за пределами Черногории.

История 
22 марта 1945 года Павле Джуришич подписал соглашение с Секулой Дрлевичем. Согласно договору, 8-я черногорская армия четников перешла под командование Дрлевича в качестве национальной армии Черногории. 17 апреля того же года, после возвращения в Загреб, Дрлевич издал прокламацию своей политической программы и призвал свою «армию» для борьбы как с новой Югославией, так и с четниками Драголюба Михаиловича.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Вооружённые силы Югославии во Второй мировой войне
История Черногории